Spojení písmene O a číslice 2 může mít různé významy:

 Kyslík – (O2, v molekulární podobě)
 O2, obchodní název evropské telekomunikační společnosti Telefónica Europe
 O2 (značka) – obchodní značka telekomunikační sítě společnosti Telefónica
 O2 Czech Republic – český telefonní operátor ve vlastnictví PPF 
 O2 Slovakia – slovenský telefonní operátor ve vlastnictví O2 Czech Republic
 O2 (Spojené království) – britská telekomunikační společnost
 O2 (Irsko) – irská telekomunikační společnost
 O-2 Skymaster – vojenské letadlo
 O2 arena (původním názvem Sazka Aréna) – víceúčelová hala v Praze
 O2 (turbína) - přílivová turbína společnosti Or­bi­tal Ma­ri­ne Power